Gente comune (Ordinary People) – film del 1980 diretto da Robert Redford
Gente comune – Qdisc di Roberto Kunstler del 1985
Gente comune – album di Fiorella Mannoia del 1994
Gente comune – programma televisivo in onda su Canale 5 negli anni novanta
 Gente comune (Ordinary People) – episodio della terza stagione di Lois & Clark
Gente Comune e Personalità Indipendenti – partito politico slovacco